Джордж Цибенко () — американский математик, профессор инженерии Дартмутского колледжа и сотрудник IEEE.

Получил степень бакалавра в области математики в Университете Торонто и докторскую степень в Принстоне в области прикладной математики, электротехники и вычислительной техники (1978).

Работал советником по науке Совета обороны на других государственных должностях, был учредительным редактором журнала IEEE Security & Privacy. Научные интересы: системы управления и обработки сигналов, информационная безопасность и защита информации.

Известен благодаря доказательству универсальной теоремы аппроксимации для искусственных нейронных сетей с сигмовидной функцией активации (1989), известной как теорема Цыбенко.

Примечания

Ссылки 
 G. Cybenko. Approximation by Superpositions of a Sigmoidal Function

Математики США
Электротехники США
Учёные в области информатики США
Действительные члены IEEE
Выпускники Торонтского университета
Выпускники Принстонского университета
Выпускники Школы инженерных и прикладных наук Принстонского университета